Frühmeßweiher ist ein Seename:

 Frühmeßweiher (Ellenberg), See im Oberlauf des Konradsbronner Bachs bei Ellenberg, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Frühmeßweiher (Georgensgmünd), See im Lauf eines Zuflusses des Steinbachs (zur Fränkischen Rezat) bei Untersteinbach ob Gmünd, Gemeinde Georgensgmünd, Landkreis Roth, Bayern